Achille Perilli (1927-2021), peintre italien ;
 Alessandra Perilli (1988-), sportive saint-marinaise pratiquant le tir ;
  (1976-), sportive saint-marinaise pratiquant le tir ;
 Ivo Perilli (1902-1994), réalisateur et scénariste italien ;
  (1955-), poète et critique littéraire italien ;
  (1954-), actrice et doubleuse italienne. 

Patronyme italien